Naurissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Naurissaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Naurissaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,13, long 29,11), 
 Naurissaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,26, long 29,74), 
 Naurissaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Naurissaari (ö i Kajanaland, Kajana), 
 Naurissaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,15, long 23,70), 
 Naurissaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,17, long 23,94), 
 Naurissaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,05, long 24,64), 
 Naurissaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand), 
 Naurissaari (ö i Viitasaari, Kolima), 
 Naurissaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Naurissaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi), 
 Naurissaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,09, long 28,26), 
 Naurissaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,36, long 29,21), 
 Naurissaari (ö i Kinnula), 
 Naurissaari (ö i Lappland, Östra Lappland), 
 Naurissaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland), 
 Naurissaari (ö i Södra Karelen, Imatra), 
 Naurissaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,68, long 26,16), 
 Naurissaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,78, long 26,21), 
 Naurissaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,44, long 29,83), 
 Naurissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Naurissaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,68, long 24,19), 
 Naurissaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,68, long 24,67), 
 Naurissaari (ö i Viitasaari, Ylä-Keitele), 

Robotskapade Finlandförgreningar